Football Association Challenge Cup, i daglig tale FA Cup, er en pokalturnering i fodbold for mandlige klubhold fra England og Wales arrangeret af og navngivet efter det engelske fodboldforbund, The Football Association. Den blev første gang spillet i sæsonen 1871-72 og er den ældste fortsat aktive fodboldturnering i verden. Arsenal FC har rekorden for flest sejre i turnering, idet klubben har hjemført FA Cup-trofæet 14 gange. Turneringens nuværende navn er The Emirates FA Cup på grund af et sponsorat.

Turneringen er åben for alle hold, der deltager i Premier League, Football League og i niveau 1-5 af FA's National League System, samt for udvalgte hold i niveau 6. Det betyder, at klubber på mange forskellige niveauer deltager, og turneringen er blevet kendt for muligheden for at mindre klubber bliver "pokaldræbere" ved at besejre klubber fra højereliggende ligaer og (teoretisk set) vinde turneringen.

Liverpool er de regerende mestre eftersom de vandt finalen i 2021-22 mod Chelsea den 14. maj 2022.

Vindere 

I perioden 1871-2012 er FA Cup blevet vundet af 44 forskellige klubber, mens yderligere tretten klubber har været i finalen uden at vinde.

Finaler 

Alle finalister er fra England, bortset fra dem, som eksplicit er markeret med skotsk eller walisisk flag. Finalister uden for den bedste række i engelsk fodbold er markeret med kursiv skrift (gælder kun finaler efter oprettelsen af The Football League).

Noter 

 
Etableret i 1871